Kluane Lake är en sjö i territoriet Yukon i Kanada. Kluane Lake ligger 781 meter över havet och arean är 409 kvadratkilometer. 

Trakten runt Kluane Lake är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. På sjöns sydvästra sida finns en väderstation vid flygplatsen i Burwash Landing. Där är Årsmedeltemperaturen -3,2 °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är 13,1 °C, och den kallaste är januari, med -20,5 °C.

Källor

Externa länkar

Insjöar i Yukon